Български демократичен център може да се отнася за:

 Парламентарна група в XLIII народно събрание
 Български демократичен център (партия) – наречена ЛИДЕР до 22 март 2015